Krzymiński beziehungsweise Krzyminski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Krzymiński (1926–2017), polnischer Ökonom und Politiker
 Josef Krzyminski (1858–1940), polnischer Mediziner und Mitglied des Deutschen Reichstags
Siehe auch:
Krzymiński Point
Krzemiński